Do startu w fazie grupowej uprawnione są 32 drużyny (w tym 10 zwycięzców rundy play-off). Losowanie odbyło się 29 sierpnia 2013 (godz. 17:45). W jego trakcie zespoły zostały rozdzielone na 4 koszyki, następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji.

Wszystkie zespoły zagrają ze sobą dwukrotnie w systemie mecz-rewanż. Po 2 najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do fazy pucharowej, drużyny z 3. miejsc otrzymają prawo gry w 1/16 finału Ligi Europy UEFA.

Podział na koszyki 
Drużyny zostały podzielone na koszyki na podstawie klubowego rankingu UEFA. Obrońcą pucharu jest , która automatycznie została przydzielona do koszyka nr 1. Poza nią do koszyka trafiły zespoły z miejsc 1-12. Zespoły z miejsc 13-31 do koszyka nr 2, 32-60 koszyka nr 3 oraz 63-171 do koszyka nr 4.

OT Obrońca pucharu. Zwycięzca poprzedniej edycji automatycznie wstawiany jest na 1 miejsce w koszyku nr 1.
KM Kwalifikacje mistrzowskie
KN Kwalifikacje niemistrzowskie

Grupy 

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H 

Liga Mistrzów UEFA (2013/2014)